Николоз (Ника) Гварамия ( род. 29 июня 1976, Сухуми) — грузинский юрист и политический деятель, экс-генеральный директор телеканала «Рустави 2», бывший министр юстиции, а также науки и образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».

Биография 
В 1998 году окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета. В 2000—2003 годах Гварамия работал в адвокатской конторе «ООО Надежный» (). В 2004 году работал в Теласе.

В ходе парламентских выборов 2003 года стал членом парламента. В 2004—2007 годах работал в парламенте как член «Единого национального движения». В 2007 году его назначили заместителем генерального прокурора Грузии. 24 января 2008 года Гварамия стал кандидатом в министры юстиции, а 31 января того же года официально занял эту должность. 27 октября того же года стал министром науки и образования, но добровольно покинул пост 27 октября 2009 года; его заменил Дмитрий Шашкин. По заявлению премьер-министра, Гварамия захотел продолжить учёбу, из-за чего сложил с себя полномочия.

Является крестным сына бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

14 ноября 2012 года по решению основателей «Рустави 2» занял должность генерального директора телеканала. 19 декабря 2012 года года Гварамия был арестован, по заявлению министерства финансов, — из-за подозрения в коррупции, однако доказать его вину не смогли и освободили.

7 января 2017 года в Тбилиси в ресторане «The Dining Room» на улице Палиашвили на Гварамию напали неизвестные во время его встречи с друзьями. МВД Грузии по данному факту провело допрос гендиректора и очевидцев..

18 июля 2019 года уволен с должности генерального директора «Рустави 2».

16 мая 2022 года суд в Тбилиси признал владельца телекомпании "Мтавари" Нику Гварамия виновным в незаконном приобретении дорогого автомобиля во время пребывания гендиректором телеканала «Рустави 2».

Примечания 

Министры юстиции Грузии
Министры образования и науки Грузии
Депутаты Парламента Грузии